Hélio pode se referir a:

 Hélio - elemento químico
 Hélio (mitologia) - deus da mitologia grega

Pessoas 
 Hélio Castro Neves
 Hélio de Oliveira Santos
 Hélio Schwartsman

Desambiguações de antropônimos